Alex De Minaur era il detentore del titolo, ma è stato eliminato in semifinale da Taylor Fritz.

In finale Taylor Fritz ha sconfitto Maxime Cressy con il punteggio di 6-2, 6(4)-7, 7-6(5).

Teste di serie 
Le prime quattro teste di serie ricevono un bye per il secondo turno.

  Cameron Norrie (quarti di finale)
  Jannik Sinner (secondo turno)
  Taylor Fritz (campione)
  Diego Schwartzman (secondo turno)

  Reilly Opelka (primo turno)
  Alex De Minaur (semifinale) 
  Frances Tiafoe (primo turno) 
  Holger Rune (primo turno)

Wildcard 

  Jay Clarke (primo turno)
  Jack Draper (semifinale)

  Ryan Peniston (quarti di finale)

Qualificati 

  James Duckworth (primo turno)
  John Millman (secondo turno)

  Thiago Monteiro (secondo turno)
  Brandon Nakashima (secondo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Rothesay International 2022